Google Gears – applicazione web di Google
 Gears – personaggio di G.I. Joe
 Gears – personaggio dei Transformers

Pagine correlate 
Gear